Regierung Robert Fico bezeichnet folgende Regierungen der Slowakei unter Robert Fico:

 Regierung Robert Fico I (2006–2010)
 Regierung Robert Fico II (2012–2016)
 Regierung Robert Fico III (2016–2018)